Pausinystalia è un genere di piante della famiglia delle Rubiaceae.

Comprende le seguenti specie:

Pausinystalia johimbe
Pausinystalia lane-poolei
Pausinystalia macroceras
Pausinystalia talbotii

Altri progetti

Collegamenti esterni

Rubiaceae